Денис Николаевич Котков (род. 22 июля 1984 года) — российский игрок в хоккей с мячом, полузащитник хоккейного клуба «Старт» (Нижний Новгород).

Карьера 
Заниматься хоккеем с мячом начал в 1995 году в Нижнем Новгороде в ДЮСШ «Нижегородец». Первый тренер — Юрий Александрович Полежаев. В составе «Нижегородца» стал бронзовым призёром чемпионатов России среди младших (1999) и старших юношей (2000).

Игровую карьеру начал в сезоне 2001/02 выступлениями за самарский «Подшипник», принимающий участие в первенстве России среди команд первой лиги.

С 2002 по 2005 год в составе казанской «Ракеты».

Сезон 2005/06 провёл в ульяновской «Волге».

С 2006 по 2013 год выступал за красногорский «Зоркий». В составе подмосковной команды становится обладателем серебряных (2007, 2008, 2010, 2013) и бронзовых (2011, 2012) медалей чемпионатов России, в 2012 году побеждает в розыгрыше Кубка мира.

С сезона 2013/14 выступает за нижегородский «Старт». С 2016 года — капитан команды.

В 2006 и 2009 годах привлекался в сборную России.

Достижения 
 «Зоркий»
 Серебряный призёр чемпионата России: 2007, 2008, 2010, 2013 
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2011, 2012 
 Финалист Кубка России: 2006, 2007, 2010, 2012 
 Финалист Суперкубка России: 2013 
 Обладатель Кубка мира: 2012 
 Финалист Кубка мира: 2006, 2009 
 Обладатель Кубка чемпионов Эдсбюна: 2010, 2011, 2012 
 Финалист Кубка чемпионов Эдсбюна: 2006, 2007, 2009 

 Сборная России
 Победитель Международного турнира на призы Правительства России: 2006

Статистика выступлений

Клубная 

На начало сезона 2022/2023 забивал мячи в ворота 18 команд

  1.Ак Барс-Динамо      = 20 мячей 8-10.Кузбасс       = 10
  2.Байкал-Энергия      = 19       11.Старт           =  8
  3.Родина              = 15       12-14.Водник       =  5
  4-5.Волга             = 12       12-14.Мурман       =  5
  4-5.Уральский трубник = 12       12-14.Строитель С  =  5
  6-7.Енисей            = 11       15.Зоркий          =  3
  6-7.Динамо М          = 11       16-17.Юность Ом    =  2
  8-10.Сибсельмаш       = 10       16-17.Локомотив Ор =  2
  8-10.СКА-Нефтяник     = 10       18.Север           =  1

На начало сезона 2022/2023 количество мячей в играх

по 1 мячу забивал в 107 играх 
по 2 мяча забивал в 22 игре 
по 3 мяча забивал в 2 играх 
по 4 мяча забивал в 1 игре 
Свои 161 мячей забросил в 132 играх, в 361 играх мячей не забивал.

В сборной 

Итого: 5 матчей / 2 мяча; 3 победы, 0 ничьих, 2 поражения.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте ХК «Старт» / 
 Профиль на сайте bandysidan.nu / 

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Подшипник»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Волга»
Игроки КХМ «Зоркий»
Игроки КХМ «Старт»